Натуральне число 897
 897 рік до нашої ери
 897 рік нашої ери